Paulhac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Paulhac (Cantal) im Département Cantal
 Paulhac (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Paulhac (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Pauilhac im Département Gers auf Okzitanisch

mit Namenszusatz:
 Paulhac-en-Margeride im Département Lozère